Leonhardt:
 Christian Leonhardt
 Fritz Leonhardt ( Stuttgart, 1909 - ibídem, 1999), reconocido ingeniero civil alemán
 Gustav Leonhardt ('s-Graveland, 1928 - Ámsterdam, 2012), clavecinista
 Jens Voigt Arnsted, más conocido como: Yenz Leonhardt, Yenz Cheyenne (* ?, Copenhague), un músico de heavy metal
Annie Leonhardt

 apellidos relacionados
 Leonhard (Leonhart)
 Leonhardi
 Leenhardt, Lehnhardt; Lenhard, Lenhardt, Lenhart
 Linhard, Linhardt, Linhart, Lienhard, Lienhardt, Lienhart; Lienert; Linnartz* Lehn, Lehne, Lehnert, Löhnert; Lehnartz, Lehnertz
 Lennart, Lennert; Lennartz, Lennertz
 Lengert, Längert
 Leonard